

Patronyme 

 Ilja Dragunov  (né en 1993), catcheur russe ;
 Ievgueni Dragounov (1920-1991), concepteur d'armes russe

Personnage de fiction 
 Sergei Dragunov est un personnage de jeu vidéo.
 Dart Dragunov est un personnage du manga  Radiant écrit par Tony Valente

Autre 
 Le fusil Dragounov, fusil semi-automatique portant le nom de son concepteur.
 Dragunov SVU, fusil de précision russe.